Golianovo peut faire référence à :
 Golianovo, un village de Slovaquie.
 Golianovo, un district de Moscou.